Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam. Het voetballen werd alleen door de mannen beoefend.

Achttien landen hadden zich ingeschreven voor het Olympischtoernooi. Omdat Estland (dat in de voorronde had geloot tegen Spanje) zich terugtrok namen er zeventien landen deel. Hierdoor was er één wedstrijd in de voorronde nodig.

De wedstrijden werden van 27 mei tot en met 13 juni gespeeld, net als de hockeywedstrijden dus nog vóór de officiële opening van de Spelen op 28 juli.

Olympisch toernooi

Voorronde 

Estland trok zich terug.

Eerste ronde

Kwartfinales

Halve finales

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Troosttoernooi 
Het troosttoernooi werd door de FIFA georganiseerd en maakte geen deel uit van het officiële Olympisch programma.
Uitgeschakelde landen in het Olympisch toernooi konden zich ervoor inschrijven.
De beker voor de winnaar werd geschonken door de Nederlandse voetbalbond.

Eerste ronde

Finale troosttoernooi 

Nederland won na loting, maar schonk de beker aan Chili.

Bronnen 
 RSSSF: Olympisch voetbaltoernooi heren 1928

Voetbal
1928
Voetbal in 1928